Joris (heilige), bekend van ...

Oorlogsmonumenten
 Sint-Joris en de draak (Amsterdam)
 Sint-Joris en de draak (Biest-Houtakker)
 Sint-Joris en de draak (Broekhuizen)
 Sint-Joris en de draak (Druten)
 Sint-Joris en de draak (Gouda)
 Sint-Joris en de draak (Groningen)
 Sint-Joris en de draak (Haaren)
 Sint-Joris en de draak (Harlingen)
 Sint-Joris en de draak (Helmond)
 Sint-Joris en de draak ('s-Hertogenbosch)
 Sint-Joris en de draak (Stratum)
 Sint-Joris en de draak (Voerendaal)

Overig
 Sint-Joris en de draak (Kampen), een woning